Salud (Breaking Bad), een televisieaflevering uit het vierde seizoen van Breaking Bad
Tehuacán, een stad die als bijnaam Ciudad de Salud (Stad van Gezondheid) heeft
Chito Salud, de achtste commissaris van de Filipijnse Basketball Association
La Salud (Quivicán), een stad in de provincie Havana, Cuba

Zie ook
Saluda (doorverwijspagina)
Saludos Amigos, een Amerikaanse animatiefilm uit 1942 van Walt Disney